Анке Губер була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Іву Майолі з рахунком 5–7, 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1996 Sparkassen Cup Draw 

Тур WTA 1996
1996